Maxime Remy (ur. 7 lutego 1984 w Épinal) – francuski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2002/2003, kiedy zajął 78. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Épinal
Urodzeni w 1984